Перехрестье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Перехрестье — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Перехрестье — деревня в Пинском районе Брестской области.

См. также 
 Перекрестье